Příjmení Vízner nosí více různých osobností:

 František Vízner (1936–2011) – český sklářský výtvarník a designér
 Jaroslav Vízner (1937–2022) – český herec
 Josef Vizner (1896–1970) – český malíř
 Oldřich Vízner (* 1947) – český herec
 Pavel Vízner (* 1970) – český sportovec, tenista

podobné příjmení
 Wiesner